Soldier of Fortune («солдат удачи») — см. наёмник.

 Soldier of Fortune — компьютерная игра, шутер от первого лица.
 Soldier of Fortune: Payback — компьютерная игра, шутер от первого лица.
 Soldier of Fortune II: Double Helix — компьютерная игра в жанре шутер от первого лица.
 Soldier of Fortune — песня группы Deep Purple с их альбома Stormbringer, вышедшего в 1974 году.
 Soldier of Fortune — восьмой студийный альбом японской хэви-метал группы Loudness.
 Soldier of Fortune, Inc («Солдаты удачи»; США, 1997—1999) — телесериал о команде специального назначения.

См. также